Дмитрий Большаков: Большаков, Дмитрий Алексеевич (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Большаков, Дмитрий Анатольевич (род. 1980) — российский футболист.
 Большаков, Дмитрий Григорьевич (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Большаков, Дмитрий Иванович (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Большаков, Дмитрий Михайлович (1900—1966) — советский военачальник, генерал-майор.